Аспер — мелкая серебряная монета XIV—XIX веков, обращавшаяся на территории Османской империи и сопредельных государств.
 Аспер, Маттиас (род. 1974) — шведский футболист, вратарь клуба «Мьельбю» и сборной Швеции. 
 Аспер, Ганс (1499—1571) — швейцарский художник, представитель позднеготического направления в искусстве.